Seznam polkov z zaporedno številko 151.

Seznam 
 Pehotni
 151. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 151. pehotni polk (ZDA)
 151. strelski polk (ZSSR)
 151. pehotni polk (Wehrmacht)
 151. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 151. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 151. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 151. polk korpusne artilerije (ZSSR)
 151. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

 Aviacijski
 151. aviacijski polk (ZDA)

Glej tudi